Luch (Луч, “rayon” en russe) désigne :

 l'ex-marque de montre soviétique, désormais biélorusse Luch
 une série de satellites de télécommunications russes nommés Loutch
 Luch Design Bureau, développeur ukrainien de composants pour l'industrie de la défense